Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Mehl – polski rzeźbiarz, grafik i rysownik
 Eberhard Mehl – niemiecki szermierz, olimpijczyk
 Ewa Mehl – polska rzeźbiarka, scenograf, nauczyciel akademicki
 Gabriele Mehl – niemiecka wioślarka, olimpijka